169-я танковая бригада — соединение (танковая бригада) бронетанковых и механизированных войск РККА, в период Великой Отечественной войны.

Сокращённое действительное наименование — 169 тбр.

История 
Сформирована 8 марта 1942 года в Куйбышеве, на основании Директивы НКО № 723499сс от 15 февраля 1942 года, по штату № 010/345 от 16 февраля 1942 года.

Первый бой бригада приняла в июле 1942 года за Доном, западнее города Калач-на-Дону, в большой излучине Дона в начальный период Сталинградской битвы.
Впоследствии бригада вела оборонительные бои на ближних подступах к Сталинграду и уличные бои.
После оборонительных боев в Сталинграде, , бригада участвовала в неудачном наступлении на ростовском направлении.
Боевой путь бригады прошёл через города:
 Сталинград
 Калач-на-Дону
 Белая Калитва
 Каменск-Шахтинский
 Ворошиловоград

Весной 1943 года, бригада, совершив 300 километровый марш, участвовала в боях за Харьков, а затем, летом 1943 года, в сражении на Курской дуге. За стойкость и мужество, проявленные личным составом в боях под станцией Прохоровка, бригаде было присвоено звание гвардейской (60-я гвардейская танковая бригада).
19 сентября 1943 г. преобразована в 60-ю гвардейскую танковую бригаду.
 После курского сражения бригада вела бои по освобождению левобережной Украины. В этих боях бригада шла по маршруту:
 станция Прохоровка;
 Беленихино;
 Лучки;
 Красная Яруга;
 Тростянец;
 г. Лебедин;
 Шатурка;
 Веприк;
 Лютенька.
Вырвавшись из окружения, из района села Лютенька совершила манёвр через г. Лебедин на г. Ромны, а далее боевой пусть прошёл через:
 Лоховицуа;
 с. Демки;
 г. Переяславль-Хмельницкий и вышла к реке Днепр.
В этих боях, преследуя противника, бригада понесла значительные потери и была выведена из боя на пополнение в район села Демки. В короткий период пополнившись личным составом, материальной частью, вооружением, бригада совершила марш к Дарнице через г. Киев к городу Коростышев, где вступила в бой, отражая попытки врага вновь овладеть г. Киев

После киевских боев боевой путь бригады прошёл через города и населённые пункты:
 г. Житомир;
 ст. Киверцы;
 г. Любомль;
 г. Турийск.
Миновав западную границу СССР, бригада вступила на польскую землю и освободила города:
 г. Хелм;
 г. Люблин;
 г. Гарволин;
 предместье Варшавы г. Прага;
 г. Родземин;
 г. Сероцк;
 г. Цеханув;
 г. Млава.

Преодолев границу Польши с Восточной Пруссией, бригада брала немецкие города:
 г. Лиузбарк;
 г. Дойч-Айлау;
 г. Либштадт;
 г. Вормундт.
С выходом наших войск на побережье Балтики, она совершила марш-манёвр в район польского города Кульм, где переправилась через р. Висла и стала наступать на г. Старогард, Данциг. Овладев совместно с частями корпуса г. Данциг, бригада, продвигаясь на запад по Померании, в направлении на г. Штетин, вышла к гор. Пренцлау и, достигнув села Шапово, завершила свой боевой путь в Великой Отечественной войне.

Командование бригады

Командиры бригады 
 Коденец, Александр Петрович (25.03.1942 — 06.02.1943), полковник;
 Степанов, Иван Яковлевич (07.02.1943 — 19.09.1943), подполковник

Военные комиссары бригады, с 09.10.1942 — заместители командира бригады по политической части 
 Писарев Григорий Михайлович (19.03.1942 — 16.06.1943), старший батальонный комиссар, с 8.12.1942 подполковник;
 Степыкин Михаил Георгиевич (16.06.1943 — 19.09.1943), подполковник

Начальники штаба бригады 
 Гринкевич, Франц Андреевич (06.1942 — 10.1942), майор
 Жирнов (10.1942 — 12.1942), майор
 Гершман Шимон Шмулевич (12.1942 — 27.03.1943), майор
 Сомов Андрей Александрович (01.04.1943 — 19.09.1943), подполковник

Герои Советского Союза 
  Ириков, Николай Романович, младший лейтенант, командир танка Т-34 371-го танкового батальона.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы